Oikarinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jarkko Oikarinen (né en 1967), informaticien et développeur finlandais
 (né en 1970), ingénieur finlandais en formule 1
 (1924-2003), skieur finlandais de cross-country

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois